Эрдынеева, Долгоржап Бальшиевна (Бальжировна) — знатная доярка, советский общественный деятель. Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР I созыва от Бурят-Монгольской АССР (1938).
Кавалер ордена Ленина (1936).

Проживала в селении Ташир. Доярка племенной фермы колхоза «Улан-Удунга» Депутат Верховного Совета РСФСР I созыва от Кяхтинского избирательного округа № 645.

Во времена Великой Отечественной войны Долгоржап Бальжировна внесла на строительство боевого самолета из личных сбережений 160 тысяч рублей

В искусстве 
Народный художник Бурятской АССР Эрхито Аюшеев написал картину «Портрет доярки Эрдынеевой» (1960).

Ссылки 
фото, краткая биография
архивные фотографии

Примечания 

Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Благотворители СССР
Доярки